Lockyer est un nom porté notamment par:
Bill Lockyer (né en 1941), homme politique américain;
Darren Lockyer (né en 1977), joueur de rugby australien;
James Edward Lockyer (né en 1949), avocat, professeur de droit et homme politique canadien;
James Lockyer, avocat canadien;
Joseph Norman Lockyer (1836-1920), vulgarisateur et astronome britannique;

Géographie : 
 L'Île Lockyer est une île de l'océan Antarctique.

Homonymie de patronyme